Тауншип (, у штатах Нової Англії — town) — одна з одиниць адміністративного поділу третього рівня в США.
 Гармоні-Тауншип (Пенсильванія) — тауншип в окрузі Бівер Каунті, штату Пенсильванія, США.
 Тауншип Мазепа — тауншип в окрузі Вобаша штату Міннесота (США).
 Гулич-Тауншип — містечко в окрузі Клірфілд, штату Пенсильванія, США.
 Касс-Тауншип — містечко в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія, США.
 Форкс Тауншип — селище в окрузі Нортгемптон, штат Пенсільванія
 Форкс Тауншип — селище в окрузі Саллікан, штат Пенсильванія